Путятинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Путятинская волость (Раненбургский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Путятинская волость (Сапожковский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Путятинская волость (Ярославский уезд) — в составе Ярославской губернии